Tongcheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Tongcheng (通城县) in der Stadt Xianning in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Tongcheng (Xianning)
 die kreisfreie Stadt Tongcheng (桐城市) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Anqing in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Tongcheng (Anqing)
 die Großgemeinde Tongcheng (同城镇) im Kreis Linquan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Tongcheng (Linquan)
 die Großgemeinde Tongcheng (铜城镇) der Stadt Tianchang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Tongcheng (Tianchang)
 die Großgemeinde Tongcheng (桐城镇) im Kreis Wenxi in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Tongcheng (Wenxi)
 die Großgemeinde Tongcheng (通城镇) im Kreis Wuxi in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Tongcheng (Wuxi)
 das Straßenviertel Tongcheng (通城街道) im Stadtbezirk Acheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Tongcheng (Acheng)
 das Straßenviertel Tongcheng (铜城街道) im Kreis Dong’e in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Tongcheng (Dong’e)
 das Straßenviertel Tongcheng (桐城街道) der Stadt Fuding in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Tongcheng (Fuding)